Кувшинка:

 Кувшинка — род водных растений семейства Кувшинковые.
 Кувшинка — река в России, протекает в Чувашская Республике.

См. также